Такмичење у скоку увис без залета за мушкарце, била је једна од 26 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 1908. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 23. јула на стадиону Вајт сити.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 скакача из 11 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
23. јул 1904.

Победници

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане у четири групе 13. јула. У групи А било је пет, групи Б седам, групи Ц шест и групи Д пет такмичара. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,50 метра. Норму су испунила 4 такмичара, која су се у финалу борили за медаље.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултати скока увис без залета на ЛОИ 1908. на www.sports-reference.com

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1908.
Скок увис без залета на Летњим олимпијским играма